Мичуринский проспект (станция метро):

 «Мичуринский проспект» — станция Солнцевской линии Московского метрополитена.
 «Мичуринский проспект» — станция Большой кольцевой линии Московского метрополитена.